Tony Vidgren (né le  à Turku en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2008, ce joueur formé au TPS Turku commence sa carrière senior avec le Lukko Rauma dans la SM-liiga.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|rowspan=2|2008-2009 ||Lukko Rauma ||SM-liiga ||17 ||0 ||1 ||1 ||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| Suomi U20 || Mestis || 8|| 0|| 4|| 4|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2009-2010|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 13|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Suomi U20 || Mestis || 6|| 0|| 2|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| Heinolan Peliitat || Mestis || 22|| 0|| 6|| 6|| 20|| 6|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2012-2013|| TuTo Turku || Mestis || 42|| 3|| 15|| 18|| 8|| 9|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
| 2013-2014|| TuTo Turku || Mestis || 53|| 2|| 17|| 19|| 16|| 13|| 2|| 1|| 3|| 10
|-
| 2014-2015|| HC Fassa || Serie A || 40|| 13|| 13|| 26|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2| 2015-2016|| Kulagar Petropavlovsk || Kazakhstan || 32|| 5|| 14|| 19|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| STS Sanok || Pologne || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| 6|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 2016-2017|| HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 33|| 4|| 9|| 13|| 18|| 10|| 3|| 5|| 8|| 12
|-
| 2017-2018|| TuTo Turku || Mestis || 13 || 1|| 3|| 4|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga || 13|| 1|| 1|| 2|| 0|| 8|| 1|| 1|| 2|| 28

Références 

Naissance en février 1990
Naissance à Turku
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du Lukko Rauma
Défenseur de hockey sur glace